Stuhlgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Stuhlgraben (Deutergraben), linker Zufluss des Deutergrabens nahe Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen
 Stuhlgraben (Funtensee), Zufluss des Funtensees im Forst Sankt Bartholomä der Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stuhlgraben (Kleinarlbach), rechtes Bachtal vom Wildbühel zum Kleinarlbach in Kleinarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg

Siehe auch:
 Stuhlbach